Ел Љанете има више значења:

 Ел Љанете (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Љанете (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику